38-й розыгрыш Кубка европейских чемпионов по волейболу среди женщин проходил с 11 октября 1997 по 15 марта 1998 года с участием 27 клубных команд стран-членов Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ). Финальный этап был проведён в Дубровнике (Хорватия). Победителем турнира впервые в своей истории стал хорватский «Дубровник».

Система проведения розыгрыша 
В турнире принимали участие чемпионы 27 стран-членов ЕКВ. Соревнования состояли из квалификации (два раунда), предварительного и финального этапов. Напрямую в предварительный этап получили возможность заявить своих представителей страны, команды которых в предыдущем розыгрыше заняли в группах 1—4 места (Австрия, Германия, Греция, Италия (2), Россия, Украина, Франция). Остальные участники предварительной стадии определялись в ходе квалификации.

На предварительном этапе 16 команд-участниц разбиты на 2 группы. В группах команды играли в один круг. В финальный этап вышли команды, занявшие в группах два первых места.

Финальный этап проводился в формате «финала четырёх» — полуфинал и два финала (за 3-е и 1-е места).

Квалификация

1-й раунд 
11—19.10.1997

 «Мамер» —  «Хольте» 
 11 октября. 0:3 (5:15, 2:15, 11:15).
 12 октября. 1:3 (15:11, 4:15, 8:15, 16:17). Оба мачта прошли в Мамере.

 «Работнички-Фершпед» (Скопье) —  «Ревеус» (Лукавац)
 11 октября. 3:0 (15:8, 15:10, 15:4).
 13 октября. 3:0 (15:6, 15:2, 15:12). Оба мачта прошли в Скопье.

 БТВ (Люцерн) —  «Каштелу да Майа» (Майа)
 11 октября. 3:0 (15:13, 15:8, 15:8).
 19 октября. 3:2 (12:15, 15:9, 17:15, 9:15, 15:6).

2-й раунд 
29.11—7.12.1998

 «Ориведен Поннистус» (Оривеси) —  «Единство» (Ужице)
 29 ноября. 0:3 (14:16, 8:15, 11:15).
 6 декабря. 1:3 (15:13, 11:15, 7:15, 5:15).

 «Аугусто» (Калиш) —  «Работнички-Фершпед» (Скопье) 
 29 ноября. 3:0 (15:1, 15:6, 15:2).
 6 декабря. 3:0 (15:3, 15:5, 15:13).

 «Амкодор» (Минск) —  «Тенерифе» (Ла-Лагуна)
 29 ноября. 0:3 (9:15, 12:15, 9:15).
 6 декабря. 0:3 (8:15, 2:15, 6:15).

 «Кемиплас» (Копер) —  «Грюндфош» (Бухарест)
 29 ноября. 3:1 (15:12, 15:11, 10:15, 16:14).
 6 декабря. 0:3 (7:15, 10:15, 4:15).

 «Олимп» (Прага) —  «Керхер» (Херенталс)
 29 ноября. 3:0 (15:6, 15:13, 15:1).
 7 декабря. 3:1 (15:5, 7:15, 15:11, 15:10).

 «Спаса» (Жилина) —  БТВ (Люцерн)
 29 ноября. 3:0 (15:13, 15:11, 15:6).
 7 декабря. 0:3 (11:15, 6:15, 3:15). Общий счёт игровых очков по сумме двух матчей 65:75.

 «Агриа-Эгер» (Эгер) —  «Левски-Сиконко» (София)
 30 ноября. 3:1 (15:6, 12:15, 15:12, 15:1).
 7 декабря. 0:3 (12:15, 11:15, 13:15).

 «Хольте» —  «Дубровник»
 4 декабря. 0:3 (2:15, 0:15, 7:15).
 5 декабря. 0:3 (5:15, 7:15, 10:15). Оба мачта прошли в Хольте.

Предварительный этап 
13.01—24.02.1998

Группа А 

 13.01: Единство — Вакыфбанк 0:3 (11:15, 7:15, 7:15).
 14.01: Аугусто — Фоппапедретти 2:3 (16:14, 9:15, 15:3, 8:15, 12:15).
 14.01: Олимп — Филатлетик 2:3 (6:15, 15:6, 12:15, 16:14, 18:20).
 14.01: БТВ — Искра 2:3 (10:15, 15:9, 11:15, 15:9, 12:15).

 21.01: Аугусто — БТВ 3:0 (15:6, 15:7, 15:3).
 21.01: Вакыфбанк — Олимп 3:0 (15:7, 15:6, 15:7).
 21.01: Искра — Единство 3:1 (15:11, 15:6, 13:15, 16:14).
 21.01: Фоппапедретти — Филатлетик 3:0 (15:8, 15:9, 15:5).

 27.01: Олимп — Искра 2:3 (15:12, 8:15, 16:14, 9:15, 8:15).
 28.01: Филатлетик — Вакыфбанк 1:3 (2:15, 15:12, 9:15, 11:15).
 28.01: Единство — Аугусто 0:3 (3:15, 7:15, 7:15).
 28.01: БТВ — Фоппапедретти 0:3 (5:15, 9:15, 14:16).

 3.02: Искра — Филатлетик 3:0 (15:5, 15:3, 15:11).
 4.02: Аугусто — Олимп 3:0 (15:5, 15:10, 15:5).
 4.02: БТВ — Единство 2:3 (12:15, 15:8, 10:15, 15:5, 12:15).
 4.02: Фоппапедретти — Вакыфбанк 3:1 (15:7, 5:15, 16:14, 15:13).

 11.02: Олимп — БТВ 3:0 (15:7, 15:7, 15:8).
 11.02: Филатлетик — Аугусто 3:1 (15:11, 8:15, 15:9, 15:8).
 11.02: Вакыфбанк — Искра 3:1 (12:15, 15:11, 15:5, 15:7).
 11.02: Единство — Фоппапедретти 0:3 (8:15, 5:15, 5:15).

 18.02: Аугусто — Вакыфбанк 1:3 (8:15, 15:9, 16:17, 9:15).
 18.02: Единство — Олимп 3:0 (15:7, 15:3, 15:10).
 18.02: БТВ — Филатлетик 0:3 (11:15, 9:15, 13:15).
 18.02: Фоппапедретти — Искра 3:0 (15:7, 15:8, 15:6).

 23.02: Искра — Аугусто 1:3 (15:5, 3:15, 9:15, 9:15).
 24.02: Филатлетик — Единство 3:2 (15:12, 16:17, 13:15, 15:8, 15:11).
 24.02: Олимп — Фоппапедретти 0:3 (3:15, 3:15, 9:15).
 24.02: Вакыфбанк — БТВ 3:0 (15:6, 15:9, 15:6).

Группа В 

 14.01: Левски-Сиконко — Пост 1:3 (13:15, 9:15, 16:14, 13:15).
 14.01: Грюндфош — Рьом 2:3 (15:9, 15:13, 7:15, 13:15, 13:15).
 14.01: Дубровник — Бондюэль 3:0 (15:6, 15:2, 15:4).
 14.01: Тенерифе — УСК Мюнстер 1:3 (11:15, 15:10, 9:15, 8:15).

 20.01: Бондюэль — Грюндфош 0:3 (10:15, 12:15, 11:15).
 21.01: УСК Мюнстер — Пост 3:0 (15:6, 15:10, 15:9).
 21.01: Тенерифе — Дубровник 0:3 (3:15, 2:15, 4:15).
 21.01: Рьом — Левски-Сиконко 3:0 (15:7, 15:6, 15:7).

 28.01: Грюндфош — Тенерифе 3:0 (15:10, 15:10, 15:9).
 28.01: Дубровник — УСК Мюнстер 3:0 (15:0, 15:8, 15:12).
 29.01: Левски-Сиконко — Бондюэль 3:1 (11:15, 15:9, 15:8, 15:7).
 29.01: Пост — Рьом 1:3 (2:15, 15:9, 6:15, 7:15).

 3.02: Дубровник — Грюндфош 3:0 (15:2, 15:10, 15:6).
 3.02: Бондюэль — Пост 2:3 (12:15, 14:16, 15:12, 15:12, 11:15).
 4.02: УСК Мюнстер — Рьом 1:3 (12:15. 14:16, 15:13, 12:15).
 4.02: Тенерифе — Левски-Сиконко 3:0 (15:5, 15:6, 15:6).

 10.02: Левски-Сиконко — Дубровник 0:3 (6:15, 12:15, 13:15).
 11.02: Грюндфош — УСК Мюнстер 3:2 (11:15, 3:15, 15:11, 16:14, 15:9).
 11.02: Рьом — Бондюэль 3:1 (15:3, 11:15, 15:6, 15:6).
 12.02: Пост — Тенерифе 1:3 (15:9, 11:15, 9:15, 8:15).

 18.02: Грюндфош — Левски-Сиконко 2:3 (15:7, 4:15, 15:6, 13:15, 15:17).
 18.02: Дубровник — Пост 3:1 (15:4, 16:14, 12:15, 15:7).
 18.02: УСК Мюнстер — Бондюэль 3:0 (15:6, 15:6, 15:9).
 18.02: Тенерифе — Рьом 2:3 (15:12, 14:16, 10:15, 15:11, 12:15).

 24.02: Левски-Сиконко — УСК Мюнстер 3:0 (15:8, 15:5, 15:8).
 24.02: Пост — Грюндфош 3:0 (15:9, 15:3, 15:8).
 24.02: Бондюэль — Тенерифе 0:3 (11:15, 7:15. 7:15).
 24.02: Рьом — Дубровник 3:2 (15:11, 11:15, 15:11, 12:15, 15:8).

Финал четырёх 
14—15 марта 1998.  Дубровник.
Участники:
 «Дубровник» 
 «Фоппапедретти» (Бергамо) 
 «Рьом» (Рьом-э-Монтань)
 «Вакыфбанк» (Анкара)

Полуфинал 
14 марта

 «Вакыфбанк» —  «Рьом»
 3:1 (15:13, 15:9, 15:6)

 «Дубровник» —  «Фоппапедретти»
 3:2 (11:15, 15:11, 15:10, 8:15, 15:12)

Матч за 3-е место 
15 марта

 «Фоппапедретти» —  «Рьом»
 3:2 (13:15, 15:7, 8:15, 15:12, 15:12)

Финал 
15 марта

 «Дубровник» —  «Вакыфбанк»
 3:0 (15:8, 15:7, 15:7)

Итоги

Положение команд

Призёры 
  «Дубровник» (Дубровник): Биляна Глигорович, Татьяна Сидоренко, Елена Година, Славица Кузманич, Елена Василевская, Елизавета Тищенко, Елена Чебукина, Мирела Делич, Бети Римац, Илияна Дуганджич, Снежана Миич. Главный тренер — Михаил Омельченко.

  «Вакыфбанк» (Анкара): Бахар Мерт, Пелин Челик, Антонина Зетова, Олеся Каралюс, Татьяна Шенель, Чигдем Расна, Айсун Айхан, Фатма Сипахиоглу, Изольда Кёрфез, Элен Янгз. Главный тренер — Анджей Немчик. 

  «Фоппапедретти» (Бергамо). Елена Дрозина, Мауриция Каччатори, Хенриэтте Версинг, Дарина Мифкова, Жизель Гавио, Мирея Луис Эрнандес, Сабрина Бертини, Антонелла Брагалья, Элена Галастри, Сусанне Ламе, Роберта Марини. Главный тренер — Марко Бонитта.

Примечания

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов
 Сайт ЕКВ

Кубок европейских чемпионов
Кубок европейских чемпионов
Кубок европейских чемпионов